Oberlichtenau, Ober Lichtenau oder Ober-Lichtenau bezeichnet:

 Oberlichtenau (Lichtenau), Ortsteil der Gemeinde Lichtenau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Oberlichtenau (Pulsnitz), Stadtteil von Pulsnitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Ober Lichtenau bei Lauban, siehe: Zaręba, Landgemeinde Siekierczyn, Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Lichtenau
 Niederlichtenau